Osanica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
Osanica, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Osanica, une localité de Serbie située dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo.

Rivières 
l'Osanica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Drina ;
l'Osanica, une rivière de Serbie, affluent de la Velika Morava.